Thuringen L
Orte in Thuringen